Als Europameisterschaft 1990 oder EM 1990 bezeichnet man folgende Europameisterschaften, die im Jahr 1990 stattfanden:

 Badminton-Europameisterschaft 1990 in Moskau (UdSSR)
 Bob-Europameisterschaft 1990 in Innsbruck (Österreich)
 Curling-Europameisterschaft 1990 in Lillehammer (Norwegen)
 Dreiband-Europameisterschaft 1990 in Norrköping (Schweden)
 Eishockey-Europameisterschaft 1990 im Rahmen der Eishockey-Weltmeisterschaft 1990 in Bern und Freiburg (Schweiz)
 Eishockey-Europameisterschaft der U18-Junioren 1990 in Örnsköldsvik, Sollefteå und Husum (Schweden)
 Eiskunstlauf-Europameisterschaften 1990 in Leningrad (UdSSR)
 Eisschnelllauf-Mehrkampfeuropameisterschaft 1990 in Heerenveen (Niederlande)
 U-21-Fußball-Europameisterschaft 1990
 U-18-Fußball-Europameisterschaft 1990 in Ungarn
 U-16-Fußball-Europameisterschaft 1990 in der DDR
 Europameisterschaften im Gewichtheben 1990 in Aalborg (Dänemark)
 Europameisterschaften im Gewichtheben 1990 (Frauen) in Santa Cruz de Tenerife (Spanien)
 Hallenhockey-Europameisterschaft der Damen 1990 in Elmshorn (Deutschland)
 Inline-Speedskating-Europameisterschaften 1990 in Inzell (Deutschland)
 Judo-Europameisterschaften 1990 in Frankfurt am Main (Deutschland)
 Leichtathletik-Europameisterschaften 1990 in Split (Jugoslawien)
 Karate-Europameisterschaft 1990 in Wien (Österreich)
 Motorrad-Europameisterschaft 1990
 Poolbillard-Europameisterschaft 1990 in St. Moritz (Schweiz)
 Poolbillard-Jugendeuropameisterschaft 1990 in Innsbruck (Österreich)
 Naturbahnrodel-Junioreneuropameisterschaft 1990 in Železniki (Jugoslawien)
 Rennrodel-Europameisterschaften 1990 in Innsbruck (Österreich)
 Ringer-Europameisterschaften 1990 in Posen (Polen)
 Europameisterschaften der Rhythmischen Sportgymnastik 1990 in Göteborg (Schweden)
 Squash-Europameisterschaft 1990 in Rotterdam (Niederlande)
 Squash-Mannschaftseuropameisterschaft 1990 in Zürich (Schweiz)
 Taekwondo-Europameisterschaften 1990 in Aarhus (Dänemark)
 Tischtennis-Europameisterschaft 1990 in Göteborg (Schweden)
 Turn-Europameisterschaften 1990 (Frauen) in Athen (Griechenland)
 Turn-Europameisterschaften 1990 (Männer) in Lausanne (Schweiz)

!Europameisterschaft
1990